Kalandorok – 1964-es amerikai film
 Kalandorok – 1967-es francia film
 Kalandorok –  2008-as magyar film

Lásd még
A kalandor (egyértelműsítő lap)